Mistrzostwa Świata IBSF 2021 (ang. BMW IBSF Bob and Skeleton World Championships 2021) – 65. zawody o tytuły mistrzów świata w skeletonie i bobslejach, które zostały rozegrane w dniach 5–14 lutego 2021 roku w niemieckim Altenbergu. Wydarzenie pierwotnie miało zostać zorganizowane przez amerykańskie Lake Placid, jednak zostało przeniesione. Do programu mistrzostw po raz pierwszy w historii włączono zawody monobobów kobiet. Początkowo planowano również rywalizację parabobsleistów, jednak została ona przeniesiona do Sankt Moritz. Łącznie do rozegrania zaplanowano 7 konkurencji:
 zawody kobiet, mężczyzn oraz drużyn mieszanych w skeletonie,
 zawody monobobów oraz dwójek kobiet, dwójek oraz czwórek mężczyzn w bobslejach.

Ze względu na zawieszenie Rosji we wszelkich imprezach sportowych rangi mistrzostw świata (afera dopingowa), reprezentanci rosyjscy wystąpili pod szyldem ekipy „Rosyjskiej Federacji Bobslei” (Bobsleigh Federation of Russia), flagą z emblematem federacji i skrótem BFR.

W klasyfikacji medalowej mistrzostw triumfowały Niemcy, których reprezentanci wygrali w pięciu z siedmiu rozegranych konkurencji. Pięcioro zawodników zostało najbardziej utytułowanymi uczestnikami imprezy, zdobywając po dwa złote medale. Byli to kolejno Niemcy: Francesco Friedrich, Christopher Grotheer, Tina Hermann i Alexander Schüller oraz Amerykanka Kaillie Humphries.

Wybór gospodarza 
Lake Placid zostało wybrane na gospodarza mistrzostw podczas kongresu IBSF w Salt Lake City w 2017 roku. Drugim kandydatem do organizacji imprezy było szwajcarskie Sankt Moritz. Ostatecznie kandydatura amerykańskiego miasta zwyciężyła w głosowaniu stosunkiem 24 do 19. We wrześniu 2020 roku, z powodu restrykcji związanych z transportem, będącymi skutkiem pandemii COVID-19, podjęto decyzję o przeniesieniu zawodów do niemieckiego Altenbergu.

Terminarz

Wyniki

Skeleton

Kobiety

Mężczyźni

Drużyny mieszane

Bobsleje

Monoboby

Dwójka kobiet

Dwójka mężczyzn

Czwórka mężczyzn

Tabela medalowa

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zawodów 
 Strona Międzynarodowej Federacji Bobslei i Skeletonu 

Mistrzostwa świata w bobslejach i skeletonie
2021 w Niemczech
2021 w skeletonie
2021 w bobslejach
Bobsleje w Niemczech
Sport w Altenbergu
Wydarzenia sportowe przeniesione w związku z pandemią COVID-19